X Games de Invierno 2018 puede referirse a las siguientes dos competiciones:

X Games de Invierno Aspen 2018,
X Games de Invierno Noruega 2018.